Латвійська футбольна Вища ліга 1994 — 3-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона втретє поспіль здобув Сконто.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб ДАГ виборов право участі у Кубку володарів кубків 1995—1996 як фіналіст Кубку Латвії з футболу 1995. Після закінчення чемпіонату клуби ДАГ та Лієпая об'єдналися у клуб ДАГ/Лієпая. Саме цей новосворений клуб виступив у єврокубку.
2. Клуб Гемма/РФШ (Рига) не заявився на наступний сезон Вищої ліги через фінансові причини.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Латвійська вища ліга на rsssf  

1994
Латвія